Ingrid Caven (1938-), est une actrice et chanteuse allemande.
 Joonas Cavén (1993-), est un joueur finlandais de basket-ball.

Titre 
 Ingrid Caven est un roman de Jean-Jacques Schuhl publié le .
Patronyme germanique